

Persone
Brunella Borciani (1962) – cantante italiana
Graziana Borciani (1965) – attrice, cantante e docente italiana
Marco Borciani (1975) – pilota motociclistico e dirigente sportivo italiano
Mario Borciani (...) – pianista, compositore e docente italiano, figlio di Paolo
Paolo Borciani (1922-1985) – violinista e insegnante italiano

Altro
Quartetto Borciani – quartetto d'archi